Vitoria oder Vitória steht für:

Orte in Brasilien:
 Vitória, Stadt in Espírito Santo
 Vitória da Conquista, Stadt in Bahiam
 Vitória de Santo Antão, Stadt in Pernambuco

Orte in Portugal:
 Vitória (Porto), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Porto
 Praia da Vitória, Stadt auf Terceira

Orte in Spanien:
 Vitoria-Gasteiz, Stadt in der Autonomen Region Baskenland

Sonstiges:
 Vitoria (Schiff), spanische Panzerfregatte

Vitoria oder Vitória ist der Familienname folgender Personen:
 David Vitoria (* 1984), Schweizer Radrennfahrer
 Francisco de Vitoria (1480–1546), spanischer Theologe

 Rui Vitória (* 1970), portugiesischer Fußballtrainer
 Sofia Vitória (* 1979), portugiesische Sängerin
 Steven Vitória (* 1987), kanadischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Schlacht bei Vitoria, 1813 bei Vitoria-Gasteiz
 Maria Vitória
 Santa Vitória
 Victoria
 Vittoria (Begriffsklärung)